Pseudobonzia är ett släkte av spindeldjur. Pseudobonzia ingår i familjen Cunaxidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Pseudobonzia